Leonardo Fioravanti (arts) (1518-1588), een Italiaanse arts
 Leonardo Fioravanti (designer) (°1938), een Italiaanse autodesigner
 Leonardo Fioravanti (surfer) (°1997), een Italiaanse surfer